Antonio Padoa-Schioppa – giurista e storico italiano.
 Fabio Padoa-Schioppa – assicuratore e dirigente d'azienda italiano, padre di Antonio e Tommaso
 Tommaso Padoa-Schioppa – economista italiano, fratello di Antonio